Jméno a příjmení Karel Průša má více nositelů:

 Karel Průša (motocyklový závodník) (1938–2019) – český plochodrážní závodník
 Karel Průša (pěvec) (1931–1999) – český operní pěvec, bas, čestný občan Prahy 10
 Karel Průša (politik) (1914–??) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ